Bierny opór (nauki polityczne)
 Bierny opór (psychologia)